L'expression enfant de l'amour était historiquement synonyme de bâtard, désignant un enfant adultérin ou illégitime (conçu hors des normes sociales : mariage, célibat des prêtres...).

Théâtre 
Une pièce en 4 actes nommée L’Enfant de l’Amour a été écrite par Henry Bataille, mise en scène par Léon Christian et jouée au théâtre de la Porte-Saint-Martin le 27 février 1911.

Films 
L'Enfant de l'amour est le titre de plusieurs films :
 L'Enfant de l'amour, film italien réalisé par Emilio Ghione, sorti en 1916 ;
 L'Enfant de l'amour, film français réalisé par Marcel L'Herbier, sorti en 1930 ;
 L'Enfant de l'amour, film français réalisé par Jean Stelli, sorti en 1944. Il s'agit d'une adaptation de la pièce de théâtre citée plus haut ;

Un autre film possède un titre proche :
 Les Enfants de l'amour, film français réalisé par Léonide Moguy, sorti en 1953.